Yrjö Saarnio est un nom pouvant désigner

 (1890-1933), acteur finlandais
 (1906-1985), musicien et compositeur finlandais

Voir aussi

Saarnio, Yrjö